Papp Annamária
 Papp Annamária (1971) válogatott labdarúgó
 Papp Annamária (1986) énekesnő, színésznő
 Papp Annamária (1975) kolozsvári újságíró
 Papp Annamária (költő)